Изю́мский о́круг — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с апреля 1923 по июль 1930 года. Административный центр — город Изюм.

Образован в 1923 году в составе Харьковской губернии. Изначально делился на 11 районов. Районное деление затем неоднократно менялось.

7 марта 1923 года правительством УССР постановлением Президиума Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета № 315 от 7 марта 1923 г. была принята новая система административного деления территории Украинской Советской Социалистической республики.
Уезды и волости были заменены округами и районами.
В Харьковской губернии вместо десяти уездов было создано пять округов (Харьковский, Богодуховский, Изюмский, Купянский, Сумской (Старобельский был создан уже в Донецкой губернии); вместо 227 волостей в Харьковской губернии были созданы 77 небольших районов.

В июне 1925 года губернии на Украине были упразднены и округ перешёл в прямое подчинение Украинской ССР.

Согласно постановлению ВУЦИК от 3 июня 1925 года, в Изюмском округе осталось десять (из 11) районов с населением 362 тысячи человек.

По состоянию на 1 января 1926 года в округ входили следующие районы:
 Изюмский район — место расположения РИК (райисполкома);
 Андреевский район (Харьковская область), центр — село Андреевка (Балаклейский район);
 Балаклейский район, центр — слобода Балаклея;
 Барвенковский район, центр — слобода Барвенково;
 Боровской район (Харьковская область), центр — слобода Боровая (Харьковская область);
 Бугаёвский район, центр — село Бугаёвка (Изюмский район);
 Лозовеньковский район, центр — село Лозовенька (Балаклейский район);
 Петровский район (Харьковская область), центр — село Петровское (Изюмский район);
 Савинский район (Харьковская область), центр — село Савинцы (Балаклейский район);
 Шандриголовский район, центр — село Шандриголовка..
Город Изюм имел отдельный горисполком и областное подчинение.

Всего на 1 января 1926 года в УССР были: 41 округ и МАССР, 636 районов, 9 307 сельсоветов, 78 городов, 39 310 селений, в которых было 4 828 200 дворов.

Всего в чётырёх округах (Харьковском, Изюмском, Купянском, Сумском) бывшей Харьковской губернии в её границах 1925 года были 65 районов с населением 2 861 000 человек.

13 июня 1930 года постановлением ВУЦИК и СНК УССР округ был ликвидирован, а его территория одновременно с Купянским округом присоединена к Харьковскому округу..

Округ 13 июле 1930 года был упразднён, как и большинство округов СССР в этом году, и присоединён к Харьковскому округу.

После упразднения Харьковского округа его районы были переданы в прямое подчинение Украинской ССР (со столицей в Харькове).

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 378 тысяч человек. В том числе украинцы — 83,8 %; русские — 15,0 %.

Исполнительный комитет Изюмского окружного Совета 
Председатели окрисполкома:
 1923 — 1924 — Махно Т. Д.
 1925 — 1926 — Бойко, Пётр Дмитриевич (член партии (РСДРП) с 1919; годы жизни 1893—1937).
 1927 — 1928 — Лихачёв К. В. (1918; ?)
 1929 — 1930 — Остапенко И. Г. (1917; ?)

Изюмский окружной комитет КП(б)У 
Ответственные секретари:
1925 - 1927 - Рутковский, Владимир Иванович (1918; ?-1974).
1928 - 1929 - Исакович, Владимир Николаевич (1914; 1893-1966).
1929 - 1930 - Мирошниченко В. А. (1917; ?)

Изюмский окружной отдел ГПУ 
Начальники окротдела ГПУ:
1923 - 1924 - Кузнецов. 
1926 - Абаш-Бунис, Александр Петрович (1913; ?-1937).
1927 - и. о.: Петровский А. А. 
2.10.1927 - 20.02.1929 - Гладков, Тимофей Иосипович (1919; 1900-?).
19.03.1929 - 5.09.1930 - Коломиец, Павел Фёдорович (?, 1896-?).

Окружная прокуратура 
Прокуроры:
1923 - Варламов В. Н. 
1926 - 1928 - Никитин С. Г. 
1929 - 1930 - Пестов М. М.

Изюмский окружной Суд 
Председатели:
1926 - Зуб А. А. 
1927 - Довгалевский М. И. 
1928 - Лобов В. Т. 
1929 - 1930 - Полюль П. Е.

Примечания

Литература 
 Верменич Я. Харківська округа (укр.) том 10. Киев: Наукова думка, 2013.
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия в 5 т. / Ред. колл.: П. У. Бровка и др. — Мн.: Гл. редакция Белорусской Советской Энциклопедии, 1979. — Т. 1. История. Общественный и государственный строй. Законодательство и право. Административно-территориальное деление. Населённые пункты. Международные связи. — 768 с. — 50 000 экз. (Об округах СССР)
 Большая Российская энциклопедия. — том «Россия». — М., 2004. (Об округах СССР).

Источники, использованные в статье 
 Харьковский округ. Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза.

 Изюмский округ

Округа УССР
Округа, образованные в 1923 году
Округа, упразднённые в 1930 году